Форист Лејк има више значења:
 Форист Лејк (Илиноис)
 Форист Лејк (Минесота)